Зеленуха — топоним:

 Зеленуха — посёлок в городском округе Перевозский Нижегородской области России.
 Зеленуха — река в Мядельском районе Минской области Белоруссии, впадает в озеро Мядель.
 Зеленуха — река в Сенненском районе Витебской области Белоруссии, приток реки Серокоротнянка.